Рянжины:

 Рянжин, Валентин Анатольевич — профессор, доктор юридических наук.
 Рянжин, Сергей Валентинович — профессор, доктор географических наук.